I diapsidi (Diapsida ) sono un gruppo di vertebrati tetrapodi che svilupparono due "finestre" in ogni lato del cranio (da cui il significato del nome in greco, due arcate). Classicamente i diapsidi erano considerati una sottoclasse di rettili, insieme agli anapsidi e ai sinapsidi. Il termine viene usato per raggruppare molti gruppi estremamente diversificati come lucertole, serpenti, tuatara, anfisbene, pterosauri, ittiosauri, plesiosauri, mosasauri,  coccodrilli e dinosauri, sia aviani che no.

Origine ed evoluzione 

Nonostante alcuni diapsidi abbiano perso nel corso dei milioni di anni una delle due finestre (come le lucertole), o entrambe (serpenti), o addirittura possiedano crani molto modificati (uccelli), essi sono considerati diapsidi a tutti gli effetti in base alla loro storia evolutiva. I diapsidi si svilupparono per la prima volta nel Carbonifero superiore, circa 300 milioni di anni fa; il primo diapside noto è un animale simile a una lucertola, denominato Petrolacosaurus kansensis.

Attualmente esistono  specie di rettili diapsidi, che salgono a  se si includono anche gli uccelli; queste specie si sono sviluppate in una moltitudine di ambienti differenti in tutto il mondo, e includono la maggior parte dei vertebrati volanti e di quelli velenosi.

Diversificazione 
Le aperture craniche ancestrali si trovano dietro l'orbita, una sopra e una sotto di essa, e permettono alle fauci di aprirsi in maniera più ampia, e contemporaneamente forniscono la zona di inserzione per muscoli delle mascelle più grandi e forti. Una caratteristica ancestrale più oscura è la maggior lunghezza del radio rispetto all'omero. Accanto ai gruppi "classici" precedentemente menzionati, ne figurano altri meno noti, conosciuti essenzialmente allo stato fossile, come i coristoderi, gli avicefali, gli eosuchi, i fitosauri, i prolacertiformi, i trilofosauri e i talattosauri. Tutti questi ordini si estinsero nel corso o alla fine del Mesozoico, ad eccezione dei coristoderi che si estinsero solo nel Cenozoico. La classificazione di una così grande varietà di forme è in costante divenire e soggetta a continui cambiamenti.

Tassonomia

Classificazione
 Sottoclasse DIAPSIDA
 Famiglia † Adelosauridae (es. Adelosaurus)
 Ordine † Araeoscelidia (es. Petrolacosaurus)
 Ordine † Avicephala (es. Drepanosaurus)
 Ordine † Hupehsuchia (es. Hupehsuchus)
 Ordine † Younginiformes (es. Hovasaurus)
 Ordine † Thalattosauria (es. Askeptosaurus)
 Superordine † Ichthyopterygia (es. ittiosauri)
 Infraclasse Lepidosauromorpha
 Ordine † Eolacertilia (es. Icarosaurus)
 Superordine Lepidosauria (tuatara, lucertole, anfisbene e serpenti)
 Superordine † Sauropterygia (es. plesiosauri)
 Infraclasse Archosauromorpha
 Ordine † Aetosauria (es. Desmatosuchus)
 Ordine † Choristodera (es. Champsosaurus)
 Ordine † Phytosauria (es. Rutiodon)
 Ordine † Prolacertiformes (es. Tanystropheus)
 Ordine † Pterosauria (pterosauri)
 Ordine † Rauisuchia (es. Saurosuchus)
 Ordine † Rhynchosauria (es. Hyperodapedon)
 Ordine † Trilophosauria (es. Trilophosaurus)
 Superordine Crocodylomorpha (coccodrilli)
 Superordine Dinosauria (dinosauri)
 Classe Aves (uccelli)

Filogenia
 Diapsida
 |--Araeoscelida
 |-?Sphodrosaurus
 |-?Palacrodon
 |-?Omphalosaurus
 `--+--Avicephala
     `--Neodiapsida
           |--Apsisaurus
           `--Eosuchia
                  |-?Younginiformes
                  `--+-?Claudiosaurus
                        |-?Ichthyosauromorpha
                        `--Sauria
                               |-?Thalattosauriformes
                               |--Lepidosauromorpha
                               `--Archosauromorpha

Cladogramma
Cladogramma secondo Bickelmann et al., 2009 e Reisz et al., 2011:

Note

Bibliografia 
 Robert L. Carroll: Paläontologie und Evolution der Wirbeltiere. Thieme-Verlag, Stuttgart, 1993, ISBN 3-13-774401-6
 Michael S. Y. Lee: Molecules, morphology, and the monophyly of diapsid reptiles online

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Diapsida. Michel Laurin and Jacques A. Gauthier. Tree of Life Web Project. June 22, 2000.
 Diapsida Cladogramma del sito "Mikko's Phylogeny Archive"

Rettili